Klaus Berggreen (1958-), est un footballeur danois.
 Mette Berggreen (1971-), est une actrice danoise.

Homonymie de patronyme danois